Rivadaviense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

 Ministro Rivadavia, localidad del partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Rivadavia, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Rivadavia, ciudad de la provincia de Mendoza, Argentina.
 Rivadavia, localidad de la provincia de Salta, Argentina.
 Rivadavia, ciudad de la provincia de San Juan, Argentina.
 Rivadavia, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.